Braziliaans basketbalteam (mannen)
 Braziliaans basketbalteam (vrouwen)